Mathieu Asselin (1736-1825), évêque constitutionnel français du Pas-de-Calais ;
 Mathieu Asselin (1973-), artiste photographe franco-vénézuélien spécialisé dans la photographie documentaire.